Alain Daigle (né le  à Trois-Rivières au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
En 1969, il commence sa carrière avec la franchise des Ducs de Trois-Rivières dans la LHJMQ. Il a été choisi au premier tour en  par les Black Hawks de Chicago lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 1974. Après 6 saisons dans la LNH, il part pour l'Europe et le club de Gap. Après 28 matchs et 35 points au compteur, il finit la saison avec les Hawks du Nouveau-Brunswick dans la LAH. Il retourne sur le Vieux-Continent en Autriche où il joue pour l'EV Innsbrucker. Il finit sa carrière en 1984 après 2 saisons au sein des Jets de Sherbrooke dans la  LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970|| Trois-Rivieres Ducs|| LHJMQ|| 25|| 5|| 3|| 8|| 13|| || || || ||
|-
| 1970-1971|| Trois-Rivieres Draveurs|| LHJMQ|| 62|| 28|| 34|| 62|| 66|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 1971-1972|| Trois-Rivieres Draveurs|| LHJMQ|| 60|| 30|| 31|| 61|| 161|| 2|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
| 1972-1973|| Trois-Rivieres Draveurs|| LHJMQ|| 61|| 42|| 32|| 74|| 97|| || || || || 
|-
| 1973-1974|| Trois-Rivieres Draveurs|| LHJMQ|| 67|| 80|| 68|| 148|| 72|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 52|| 5|| 4|| 9|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1975-1976|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 71|| 15|| 9|| 24|| 15|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1976-1977|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 73|| 12|| 8|| 20|| 11|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1977-1978|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 53|| 6|| 6|| 12|| 13|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| |1978-1979|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 74|| 11|| 14|| 25|| 55|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1978-1979|| Hawks du Nouveau-Brunswick|| LAH|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
|| 1979-1980|| Black Hawks de Chicago||  LNH|| 66|| 7|| 9|| 16|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1980-1981|| Gap Hockey Club|| Nationale A|| 28|| 22|| 13|| 33|| || || || || || 
|-
| 1980-1981|| Hawks du Nouveau-Brunswick|| LAH|| 15|| 5|| 5|| 10|| 14|| 7|| 1|| 1|| 2|| 7
|-
|| 1981-1982|| EV Innsbrucker|| ÖEL|| 24|| 32|| 19|| 51|| 62|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Jets de Sherbrooke || LAH|| 43|| 11|| 22|| 33|| 18|| || || || || 
|-
|| 1983-1984|| Jets de Sherbrooke || LAH|| 78|| 22|| 26|| 48|| 24|| || || || || 

| 389|| 56|| 50|| 106|| 122|| 17|| 0|| 1|| 1|| 0

Notes et références 

Naissance en août 1954
Naissance à Trois-Rivières
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Jets de Sherbrooke
Joueur des Rapaces de Gap
Attaquant de hockey sur glace